В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди женщин 2017, который состоялся с 16 июля по 6 августа 2017 года в Нидерландах.

Заявка сборной состоит из 23-х игроков, три из которых должны быть вратарями. Замена игроков из-за травм разрешается до первого матча сборной на турнире. Составы команд должны быть объявлены не позднее, чем за десять дней до старта чемпионата.

Данные игроков приведены по состоянию на 16 июля 2017 года.

Группа A

Бельгия 
Состав команды объявлен 25 июня 2017 года.

Дания 
Состав команды объявлен 19 июня 2017 года.

Нидерланды 
Состав команды объявлен 14 июня 2017 года.

Норвегия 
Состав команды объявлен 28 июня 2017 года.

Группа B

Германия 
Предварительный состав команды из 29 игроков объявлен 10 мая 2017 года. Состав команды на чемпионат объявлен 30 июня 2017 года.

Италия 
Предварительный состав команды из 30 игроков объявлен 19 июня 2017 года. Окончательная заявка на турнир объявлена 5 июля 2017 года.

Россия 
Состав команды на чемпионат объявлен 29 июня 2017 года.

Швеция 
Состав команды на чемпионат объявлен 20 июня 2017 года.

Группа С

Австрия 
Состав на чемпионат объявлен 1 июля 2017 года.

Франция 
Заявка на турнир объявлена 30 мая 2017 года.

Исландия 
Заявка на турнир объявлена 22 июня 2017 года.

Швейцария 
Заявка на турнир объявлена 3 июля 2017 года.

Группа D

Англия 
Состав команды на чемпионат объявлен 3 апреля 2017 года.

Португалия 
Состав команды на чемпионат объявлен 6 июля 2017 года.

Шотландия 
Состав команды на чемпионат объявлен 27 июня 2017 года.

Испания 
Состав команды на чемпионат объявлен 20 июня 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира